Азеняш () — португальська власна назва.

Топоніми

Віларіню-даш-Азеняш — парафія.